West Melton bezeichnet Orte
 in der Region Canterbury in Neuseeland, siehe West Melton (Neuseeland)
 in England, siehe West Melton (South Yorkshire)